Миюшкович () — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Миюшкович, Лазар (1867—1936) — черногорский политик.
 Миюшкович, Неманья (род. 1992) — черногорский футболист.